Sarutahiko  Ōkami
 10768 Sarutahiko  asteroride della fascia principale